DDC может означать:
 Diebold Direct Connect — протокол обмена сообщениями для устройств самообслуживания компании Diebold.
 Display Data Channel — интерфейс обмена данными между компьютером и монитором.
 Double Disc Court — командная спортивная игра с летающим диском.
 Dynamic Data Centre - динамический дата-центр, основа IaaS